Herlitzius ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Herlitzius (* 1960), deutsche Politikerin (Grüne)
 David Herlitzius (1557–1636), deutscher Mediziner, Mathematiker, Astronom, Historiker und lateinischer Dichter; siehe: David Herlitz
 Erwin Herlitzius (1921–2013), deutscher Gesellschaftswissenschaftler
 Evelyn Herlitzius (* 1963), deutsche Opernsängerin (dramatischer Sopran)
 Heinrich Herlitzius (1887–1953), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Herlitzius (* 1961), deutscher Ingenieur und Dozent

Siehe auch:
 Herlicius
 Herlitz